Д’Амато:

 Д’Амато, Джузеппе — итальянский историк и публицист. Славист.
 Д’Амато, Кас (1908—1985) — американский тренер по боксу.